FC Metallurg Donetsk (Em ucraniano: ФК «Металург» Донецьк) foi um clube de futebol ucraniano. Foi fundado em 1996 na cidade de Donetsk, e extinto no ano de 2015. O clube tinha o apelido de "MetaDon" e mandava seus jogos no Shakhtar Stadium.

História 
O Metallurg Donetsk foi criado a partir do FC Antratsyt Kirovske. O clube disputava a terceira divisão do campeonato ucraniano. Em 1993, foi promovido para a segunda divisão e mudou o nome para FC Medita Shahtarsk. Dois anos depois, após ficar em segundo lugar na segunda divisão, o time foi promovido para a primeira divisão da Ucrânia e passou a chamar-se FC Metallurg Donetsk. Em 1997, o Metallurg Donetsk venceu a primeira divisão, chamada Persha Liha.

Estádio 
Metalurh tem seu próprio estádio pequeno com o nome do clube, Metalurh Stadium. Na maioria dos jogos do campeonato nacional , o clube joga no estádio, que só dificilmente ultrapassa a marca de 5.000. Quando é esperado para um próximo jogo um público significativamente maior, Metalurh joga no Shakhtar Stadium, que é a propriedade do Shakhtar Donetsk. O Estádio do Shakhtar é usado principalmente para as competições europeias. Um novo estádio com capacidade de 17.500 está em construção em Makiivka, perto de Donetsk. Ela seria a nova casa do Metalurh Donetsk.

Ídolos 
Um dos grandes jogadores da história do clube é o atacante da Georgi Demetradze, que jogou pelo clube e foi artilheiro do campeonato com 18 gols na temporada 2003/04.

Ligações externas 
 

Metallurg Donetsk
Clubes de futebol fundados em 1996
Clubes de futebol extintos em 2015